N-Метилэфедрин — производное соединение эфедрина, выведенное из хвойника двухколоскового.

Легальность 
N-Метилэфедрин в концентрациях 10 % или более находится в таблице I прекурсоров (список IV), оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля.

См. также 
 Эфедрин

Примечания 

Амфетаминовые алкалоиды
Соединения азота по алфавиту